Puskás [puškáš] je maďarské příjmení, mezi jeho nositele patří:
 Ferenc Puskás (1927–2006) – maďarský fotbalista
 Cena Ference Puskáse – fotbalové ocenění o nejkrásnější gól roku
 Puskás Ferenc Stadion – stadion Ference Puskáse
 Puskás Ferenc Stadion (stanice metra v Budapešti)
 Tivadar Puskás (1844–1893) – maďarský vynálezce, vynálezce telefonní ústředny
 Gregor Puškáš (* 1934) – československý komunistický politik